

Sigle 
DK est un sigle, qui signifie :
 Dead Kennedys, un groupe punk
 Donkey Kong (jeu vidéo, 1981)
 Donkey Kong (personnage)
 Dungeon Keeper (jeu vidéo, 1997)
 La maison d'édition Dorling Kindersley
 Le dropknee, un style de bodyboard
 Le sigle DK signifie aussi Drift King dans Fast and Furious: Tokyo Drift
 L'abréviation DK signifie Death Knight dans le célèbre MMORPG World of Warcraft
 Coalition démocratique (), un parti politique hongrois
 DK, un groupe soviétique de rock expérimental.

Pseudonyme 

 Djwal Khul, dit le Tibétain, maître de sagesse dans les milieux liés à la Société théosophique
 Darren Knott, un artiste de musique électronique
 DK, un chanteur coréen

Code 
DK est un code, qui signifie :
  (anciennement)
 
 Dunkerque, selon la liste des quartiers d'immatriculation des navires en France
 Danemark, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 selon la liste des domaines Internet de premier niveau (TLD) : .dk
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques

Sigle de 2 caractères